Die 4. Etappe der Tour de France 2020 fand am 1. September 2020 statt. Die 161 Kilometer lange Mittelgebirgsetappe startete am Zielort der 3. Etappe in Sisteron und endete in Orcières-Merlette. Das Skiresort bei Orcières war zuletzt vor 31 Jahren Zielort einer Etappe, damals eines Einzelzeitfahrens. Die Fahrer absolvierten dabei 3200 Höhenmeter.

Die Bergankunft in Orcières-Merlette gewann im Sprint des Vorderfelds der Slowene Primož Roglič (Jumbo-Visma) vor seinem Landsmann Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Dritter wurde Guillaume Martin Cofidis, der 550 Meter vor dem Ziel attackiert hatte. Zu Beginn der Etappe löste sich eine sechsköpfige Ausreißergruppe, aus der heraus Nils Politt (Israel Start-Up Nation) den Zwischensprint, Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) die ersten drei Bergwertungsanstiege und Politts Teamkollege Krists Neilands die vierte Bergwertung gewann. Neiland wurde als letzter Ausreißer im Zielanstieg sieben Kilometer vor dem Ziel gestellt.

Zeitbonifikationen

Punktewertung

Bergwertungen

Weblinks 
 Letour.fr Offizielle Seite

Einzelnachweise 

Etappe 04
202004
Sisteron
Orcières
Sportveranstaltung in Provence-Alpes-Côte d’Azur